Kormakiti ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

Zyprisches Arabisch
den Ort Kormakitis auf Zypern